Праведник може да се односи на:

 Праведник, насеље у Македонији
 Праведник (ТВ филм), ТВ филм из 1974.
 Праведник (филм из 2014), филм из 2014.
 Праведник 2, филм из 2018.